

Cinema 
Hamlet – film di Georges Méliès del 1907
Hamlet – film di Henri Desfontaines del 1908
Hamlet – film del 1910 diretto da Gérard Bourgeois 
Hamlet – film del 1910 diretto da William Barker e Charles Raymond
Hamlet – film del 1911 diretto da August Blom
Hamlet – film di Charles Raymond del 1912
Hamlet – film di Hay Plumb del 1913
Hamlet – film del 1915 diretto da W.P. Kellino
Hamlet – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
Hamlet – film di Kishore Sahu del 1954
Hamlet – film di Alf Sjöberg del 1955
Hamlet – film di Tony Richardson del 1969
Hamlet – film di David Giles del 1970
Un Amleto di meno – film di Carmelo Bene del 1972
Hamlet – film di Celestino Coronada del 1976
Hamlet – film di Kenneth Branagh del 1996
Hamlet – film di Campbell Scott e Eric Simonson del 2000
Hamlet 2000 (Hamlet) – film di Michael Almereyda del 2000
Hamlet – film televisivo di Gregory Doran del 2009
Hamlet – film di Bruce Ramsay del 2011

Geografia 
 Hamlet – tipo di insediamento corrispondente all'italiano borgata
 Hamlet (Carolina del Nord) – città statunitense della Carolina del Nord
 Hamlet (Indiana) – città statunitense dell'Indiana
 Hamlet (Nebraska) – città statunitense del Nebraska
 Hamlet (New York) – città statunitense dello stato di New York

Letteratura 
Amleto (Hamlet) – tragedia di William Shakespeare

Musica 
 Hamlet – poema sinfonico di Franz Liszt del 1858
 Hamlet – opera lirica di Ambroise Thomas su libretto di Michel Carré e Jules Barbier del 1868
 Hamlet – opera lirica di Humphrey Searle del 1968
 Hamlet – album discografico di Johnny Hallyday del 1976